Pria bezeichnet

 einen Ort in Rumänien, siehe Pria (Sălaj)
 eine Verwaltungseinheit in Asturien (Spanien), siehe Pría